Финал Кубка Нидерландов по футболу 1996/97 состоялся 8 мая 1997 года на стадионе «Фейеноорд» в городе Роттердам. «Рода» обыграла «Херенвен» со счётом 4:2 и завоевала первый подобный трофей в своей истории.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 

1997
Нидерланды
Матчи ФК «Рода»
Матчи ФК «Херенвен»
События 8 мая
Май 1997 года
Спорт в Нидерландах в 1997 году
Спортивные соревнования в Роттердаме